NYPD Blue, een Amerikaanse politieserie die in Nederland ook werd uitgezonden onder de titel New York Police
 New York City Police Department, de politie van de Amerikaanse stad New York
 New York State Police, een politiedienst van de Amerikaanse deelstaat New York